La prima notte – film del 1931 diretto da Louis Mercanton
 La prima notte – film del 1959 diretto da Alberto Cavalcanti
 La prima notte – singolo di Annalisa Minetti del 2000
 La prima notte – romanzo di Raul Montanari